Parìa – corpo di onori, benefici e diritti riconosciuto da alcune monarchie europee a una parte della nobiltà del proprio paese. Coloro che ne godono sono detti Pari di... cui segue il nome del paese alla cui nobiltà appartengono. Sono ben note le:
 Parìa di Francia, sistema adottato, con modalità e criteri mutati nel corso dei secoli di monarchia, in Francia
 Parìa britannica
 Parìa del Regno Unito
Parìa di Gran Bretagna
 Paria d'Inghilterra 
 Parìa di Scozia 
 Parìa d'Irlanda
 Parìa di Sicilia
 Paria – fuori casta del sistema della caste in India
 Paria – rivista underground svizzera
 Il paria – opera lirica di Gaetano Donizetti
 Il paria (Cheating the Public) – film del 1918 diretto da Richard Stanton
 Paria dei cieli – romanzo di Isaac Asimov

Altri progetti